Турнір першої ліги третього чемпіонату України з футболу 1993—1994 проводився з 15 серпня 1993 по 3 липня 1994 року. Переможцем стала команда «Прикарпаття» (Івано-Франківськ).

Учасники турніру 

У турнірі першої ліги чемпіонату України брали участь 20 команд:

 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

Перед початком сезону команда ФК СБТС мала назву «Автомобіліст».

У другому колі команда «Приладист» виступала під назвою «Карпати».

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: друга ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: перехідна ліга
 Кубок України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1993—1994

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 3-й чемпионат Украины-1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1993-1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1993-94 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1993 у футболі
1994 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
1993 в українському спорті
1994 в українському спорті